Garth Brooks, een Amerikaanse countryartiest
Garth Ennis, Noord-Ierse stripschrijver
Garth Fundis, Amerikaans muziekproducent en bestuurder
Garth Hudson, Canadese organist voor  The Band
Garth Jennings, filmregisseur in Hammer & Tongsteam
Garth McGimpsey, Noord-Iers golfer
Garth Mulroy, Zuid-Afrikaans golfer
Garth Nix, Australische fantasyauteur
Garth Rickards, Amerikaans autocoureur
Garth Risk Hallberg, Amerikaans schrijver
Garth Stein, Amerikaans schrijver
Garth Williams, Amerikaanse kinderboekenillustrator

Garth, Britse stripreeks van Stephen Dowling
Garth of Izar, ook bekend als Lord Garth, Master of the Universe, personage in  Star Trek'''s "Whom Gods Destroy"
Garth (Shannara), personage uit de serie The Heritage of Shannara''
Garth (DC Comics), en DC Comics-superheld bekend onder namen als Aqualad en Tempest.
Garth Marenghi, fictieve horrorauteur.

Garth (Schotland), stad in Perthshire
Garth, Shetland, nederzetting in de Shetlandeilanden